Corcovado - um dos morros da cidade do Rio de Janeiro, célebre no Brasil e no mundo pela sua estátua do Cristo Redentor
 Corcovado (canção) - canção da Bossa Nova escrita por Antônio Carlos Jobim, em 1960
 Corcovado-africano

Desambiguação